Petit Jean Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Petit Jean Township (Conway County, Arkansas)
 Petit Jean Township (Logan County, Arkansas)
 Petit Jean Township (Perry County, Arkansas)